Группа 1 отборочного турнира зоны УЕФА к чемпионату мира 2002 года состояла из шести команд: Фарерских островов, Люксембурга, России, Словении, Швейцарии и Югославии. Матчи в группе проходили со 2 сентября 2000 по 6 октября 2001 года.

Сборная России, пропустившая два минувших турнира с участием европейских сборных (чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года), впервые с 1994 года вышла на чемпионат мира, выиграв группу и проиграв всего один матч. Участвовавшая в чемпионате Европы 2000 года сборная Словении прошла в стыковые матчи. Югославия, игравшая на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000 года, не попала на турнир, утратив в 9-м туре теоретические шансы на первое место и в 10-м туре теоретические шансы на второе место. Швейцария сохраняла теоретические шансы на 2-е место до последнего тура, но, проиграв России, осталась только четвёртой, впрочем, и победа ей ничего бы не дала, поскольку словенцы и югославы свои матчи также выиграли.

Результаты

Матчи

Бомбардиры 
7 голов

 Владимир Бесчастных

 Кубилай Тюркильмаз

6 голов

 Саво Милошевич

5 голов

 Александр Фрай

 Матея Кежман

4 гола

 Златко Захович

3 гола

 Егор Титов

2 гола

 Дмитрий Хохлов
 Миленко Ачимович
 Настя Чех
 Желько Милинович

 Милан Остерц
 Стефан Шапюиза
 Славиша Йоканович
 Синиша Михайлович

 Предраг Миятович
 Деян Станкович

1 гол

 Уни Арге
 Йенс Кристиан Хансен
 Эссур Хансен
 Кристиан Хёгни Якобсен
 Курт Мёркере
 Йон Петерсен
 Марсель Кристоф
 Рене Петерс
 Саша Шнайдер
 Жефф Штрассер

 Дмитрий Аленичев
 Максим Бузникин
 Юрий Ковтун
 Александр Мостовой
 Сергей Семак
 Александр Ширко
 Себастьян Цимиротич
 Александер Кнавс
 Эрмин Шиляк
 Сенад Тигань

 Сашо Удович
 Себастьен Фурнье
 Йохан Лонфат
 Хакан Якин
 Марко Цвиссиг
 Предраг Джорджевич
 Мирослав Джукич
 Младен Крстаич

Скандалы и инциденты 
 Гостевой матч в Цюрихе между Россией и Швейцарией 2 сентября 2000 года транслировался на стадионе «Динамо», однако во время трансляции на стадионе в Петровском парке начались массовые беспорядки, спровоцированные группой ультрас. На 9-й минуте матча на верхнем секторе началась драка, в ходе которой фанаты швырялись кусками пластиковых кресел и избивали журналистов, пока не вмешался ОМОН. Пострадали 13 человек, из них четверо были отправлены в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами (среди них девушка, получившая ранение шеи из-за попадания куска пластмассы, и сотрудник ОМОН лейтенант Тарасов). По сообщению одного из болельщиков, драку завязали фанаты ЦСКА.
 Матч сборных Югославии и России в Белграде должен был состояться 7 октября 2000 года, но из-за политической нестабильности его перенесли на 25 апреля 2001 года.
 Обозреватель газеты «Известия» Игорь Порошин после московского матча с Югославией, завершившегося вничью 1:1, утверждал, что игра носила договорной характер, поскольку ни одна из команд якобы не стремилась к победе. Обе команды на пресс-конференции опровергли подобные заявления, а игроки сборной России, возмущённые позицией Порошина, и вовсе объявили бойкот СМИ до сентября.
 В один день с гостевой игрой против Люксембурга, когда Россия обыграла с большим трудом хозяев 2:1, молодёжная сборная установила личный рекорд, забив сверстникам из Люксембурга 10 безответных мячей.
 1 сентября 2001 года в матче Словении и России (поражение России 1:2) в Любляне английский судья Грэм Полл в концовке встречи назначил пенальти в ворота России из-за нарушения, которого не было найдено ни на одной видеозаписи — спустя 8 лет Полл признался, что ошибочно истолковал борьбу Вячеслава Даева против Милана Остерца как нарушение правил. Решение вызвало всероссийский скандал: некоторые из чиновников РФС связывали этот поступок с решением переиграть матч Лиги чемпионов УЕФА между московским «Локомотивом» и австрийским «Тиролем» после протеста австрийских футболистов на действия судьи Марио ван дер Энде, показавшего жёлтую карточку не тому игроку московского «Локомотива» и не удалившего Руслана Пименова. По словам российского тренерского штаба, в перерыве Сречко Катанец даже проследовал в судейскую комнату.

Примечания

Литература

Ссылки 
 RSSSF - 2002 World Cup Qualification
 Allworldcup

Чемпионат мира по футболу 2002